Turn the Page (album) van Waylon Jennings

Singles:
 Turn the Page (Bob Seger), ook gecoverd door Metallica
 Turn the Page (Bobby Valentino)
 Turn the Page (Terence Trent D'Arby), van Terence Trent D'Arby, sinds 2001 bekend als Sananda Maitreya